Мортал комбат, или -{Mortal Kombat}-, може да се односи на:
 Mortal Kombat, серија борилачких видео-игара
 Мортал Комбат, амерички филм из 1995.
 Мортал Комбат, амерички филм из 2021.
 Мортал комбат, српска музичка група из Београда